De Peugeot 504 is een auto uit de middenklasse die van 1968 tot 1983 geproduceerd werd door het Franse automerk Peugeot.

De Peugeot 504 werd in 1968 voor het eerst geproduceerd. Hij werd iets boven de Peugeot 404 gepositioneerd, die nog tot 1974 in productie was. Ter vervanging van de 404 werd toen een eenvoudiger uitgevoerde versie van de 504 geïntroduceerd, de L. De 504 werd Auto van het Jaar in 1969. Na het uitbrengen van de 505 in 1979 bleef de L-versie (nu GR/SR genaamd) nog enkele jaren bestaan. De sedan is in de tweede helft van de jaren zeventig ook in Nederland zeer populair geweest, maar verdween begin jaren 80 snel uit het straatbeeld door massale export naar Afrika.

In Europa is de productie in 1983 gestopt, maar in Zuid-Amerika en Afrika is de productie nog jaren doorgegaan. In Kenia werd de 504 tot 2004 gebouwd als sedan, pick-up en stationwagon. In Nigeria werd de auto gebouwd als sedan en break (sw) tot medio 2006. De laatste zes exemplaren schijnen bij opbod te zijn verkocht. Hiermee kwam na 38 jaar een einde aan de productie van deze legendarische Peugeot.

De Peugeot 504 werd geleverd in verschillende carrosserievarianten. Hij was er als sedan, stationwagen (door Peugeot respectievelijk berline en break, familiale (zeven persoons) of commerciale genoemd), coupé en cabriolet. In kleine aantallen is er ook een pick-up gebouwd.
De breaks en pick-ups zijn ook in 4x4 uitvoering geleverd, die door Dangel werden omgebouwd. Dit gebeurde later ook met de 505, de opvolger van de 504.

Tijdlijn modellen van Peugeot

Externe links 
  Michael Semmler - Peugeot 504 Database
  Peugeot 504 Coupé

504
Cabriolet